VV WDS is een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Driebruggen in Zuid-Holland, opgericht in 1948. Het eerste elftal van de club speelt in de Vierde klasse zaterdag (2020/21).

De club speelt op Sportpark Wierickeweide in Driebruggen.

Competitieresultaten 1977–2022 

 = Dit seizoen werd stopgezet vanwege de uitbraak van het coronavirus. Er werd voor dit seizoen geen officiële eindstand vastgesteld.

|
|
|
|}

Externe link 
 Officiële website

WDS
Sport in Bodegraven-Reeuwijk